ARAG World Team Cup — международный командный теннисный турнир, проводимый ежегодно ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2010 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 16 по 22 мая. Прошлогодний победитель —  сборная Сербии.

В финале встретились сборные  Аргентины и  США. За счёт побед в одиночных матчах победу добыли южноамериканцы — 2-1.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Участники

Турнир

Синяя группа

Положение команд

Германия — Франция

Аргентина — Сербия

Аргентина — Германия

Франция — Сербия

Германия — Сербия

Франция — Аргентина

Красная группа

Положение команд

Австралия — США

Чехия — Испания

США — Испания

Чехия — Австралия

США — Чехия

Австралия — Испания

Финал

Аргентина — США

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2010

Германия
Теннис
Май 2010 года
2010